Julia Drusilla, née en 16 et morte en 38, est une fille de Germanicus et d’Agrippine. Elle est la sœur de Caligula qui devient le troisième empereur romain.
 Julia Drusilla, née en 39 et assassinée en 41, est l'unique enfant et fille de l'empereur Caligula et de sa quatrième et dernière femme Cæsonia Milonia.

Voir aussi